Stâna két romániai település román neve:
 Felsőboldád, Szatmár megyében.
 Felsőnyárló, Szilágy megyében.